Сергиевская — название географических объектов в России и фамилия:

Населённые пункты 
 Сергиевская — станица в Даниловском районе Волгоградской области.
 Сергиевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Сергиевская — станица в Кореновском районе Краснодарского края.

Реки 
 Сергиевская — река в Карелии, Архангельской области, приток Лексы.

Фамилия 
 Сергиевская, Лидия Палладиевна (1897—1970) — российский ботаник, ученица Порфирия Крылова.

См. также 
 Сергеевская
 Сергиевский
 Сергиевское
 Сергиевская волость
 Сергиевская слобода
 Верхняя Сергиевская